Castello Ruffo di Scilla (o Castello Ruffo di Calabria)
 Castello Ruffo di Amendolea
 Castello Ruffo di Nicotera